Irish Lawn Tennis Championships 1880 var den anden udgave af det irske tennismesterskab. Turneringen blev spillet på Fitzwilliam Square i Dublin, Storbritannien i perioden 24. - 28. maj 1880. Der blev spillet fem rækker, herresingle, damesingle, herredouble og mixed double, samt for første gang også damedouble.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 20 spillere, og kampene blev spillet bedst af fem sæt. Den forsvarende mester, Vere St. Leger Goold, var direkte kvalificeret til udfordringsrunden, mens de øvrige 19 spillere spillede i all comers-turneringen om retten til at møde mesteren i udfordringsrunden.

Turneringen blev vundet af William Renshaw, som i udfordringsrunden besejrede Vere St. Leger Goold med 6-1, 6-4, 6-3.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Damesingle 

Turneringen blev vundet af D. Meldon, som i finalen besejrede Connie Butler med 6-1, 6-1.

Herredouble 

Turneringen blev vundet af Herbert Lawford og A.J. Mulholland.

Damedouble 

Turneringen blev vundet af Connie Butler og May Langrishe, som i finalen vandt over Miss Anderson og Miss Costello på walkover.

Mixed double 

Turneringen blev vundet af Spencer Maul og Miss Costello, som i finalen besejrede Robert Hassard og D. Meldon med 6-4, 7-5.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - Irish Championships 1880  
 TennisForum.com - 1880 

1880
Tennis i 1880